Wahlkreis Cottbus steht für folgende Wahlkreise in Brandenburg:

Landtagswahlkreise:

Bundestagswahlkreise:
 Bundestagswahlkreis Cottbus – Spree-Neiße